BDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gbadolite (Repubblica Democratica del Congo)
 BDT – codice valutario ISO 4217 del Taka bengalese, valuta del Bangladesh